Каванья () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каванья, Анджела (род. 1966) — итальянская фотомодель, актриса, телеведущая и популярная певица 80-х годов XX века.
 Каванья, Марко (1958—2005) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Составные фамилии 
 Каванья Мартинес, Ильдефонсо (1905—1970) — аргентинский государственный деятель, министр иностранных дел (1955).
 Морето-и-Каванья, Агустин (1618—1669) — испанский драматург.